Die Saison 2008/09 der Oberliga Südwest war die 31. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest und die erste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch Verschiebungen im Zuge der Einführung der 3. Fußball-Liga waren keine Mannschaften aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen.

Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der 1. FC Saarbrücken mit sieben Punkten Vorsprung auf den FC 08 Homburg. Die Saarbrücker hatten bis zum 31. Spieltag keine Niederlage hinnehmen müssen und bis zu 13 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, verloren dann aber drei der letzten vier Spiele.

Die Abstiegsränge belegten die SG Bad Breisig und der SV Mettlach.

Die Aufsteiger waren Hassia Bingen aus der Verbandsliga Südwest, die Eisbachtaler Sportfreunde aus der Rheinlandliga und der SV Auersmacher aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga West stieg der FSV Ludwigshafen-Oggersheim ab, der aber den Lizenzantrag für die Oberliga Südwest nicht fristgerecht eingereicht hatte und so in der Verbandsliga Südwest antreten musste.

Der Torschützenkönig wurde Nazif Hajdarović vom 1. FC Saarbrücken mit 21 Treffern. Der SV Niederauerbach spielte ab der folgenden Saison unter dem Namen SVN Zweibrücken.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2008/09 bei kicker.de

2008
Fußballsaison 2008/09